Шкільна́ ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Шкільна вулиця:
 У місті Києві:
 Шкільна вулиця — вулиця в Голосіївському районі (Деміївка);
 Шкільна вулиця — вулиця в Дарницому районі (Бортничі);
 Шкільна вулиця — вулиця у Святошинському районі (Біличі);
 Шкільна вулиця — вулиця в Солом'янському районі (Жуляни).
 Шкільна вулиця — вулиця в місті Євпаторії.

Вулиця Шкільна:
 Шкільна вулиця — вулиця в місті Бучачі.
 Шкільна вулиця — вулиця в місті Запоріжжі.
 Шкільна вулиця — вулиця в місті Чернівцях.

Вулиці